Maroš Ferenc (Prešov, 19 februari 1981) is een Slowaaks voormalig voetballer die als doelman voor onder andere FC Eindhoven speelde.

Carrière 
Maroš Ferenc speelde in Slowakije voor FC Tatran Prešov, FK Ozeta Dukla Trenčín, FK Slavoj Trebišov en MFK Zemplín Michalovce en in Cyprus voor MEAP Nisou, voor hij in november 2009 aansloot bij FC Eindhoven. Hij debuteerde voor Eindhoven op 20 november 2009, in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Omniworld. Na één seizoen bij FC Eindhoven te hebben gespeeld, vertrok Ferenc naar zijn oude club MEAP Nisou, waarna hij weer naar Slowakije terugkeerde. Hier speelde hij van 2011 tot 2018 voor 1. FC Tatran Prešov, de club waar hij zijn carrière begon. In 2018 beëindigde hij zijn carrière bij OFK SIM Raslavice.

Statistieken

Zie ook 

 Lijst van spelers van 1. FC Tatran Prešov
 Lijst van spelers van AS Trenčín
 Lijst van spelers van FC Eindhoven

Slowaaks voetballer